Mirepoix [mirepua] může být:

 Mirepoix (Ariège) – vesnice v departementu Ariège
 Mirepoix (Gers) – vesnice v departementu Gers
 Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) – vesnice v departementu Haute-Garonne

 v gastronomii

 Mirepoix (kuchařství) – směs celeru, mrkve a cibule často používaná ve francouzské kuchyni

Související články 
 Kanton Mirepoix

Externí odkazy